Натуральне число 1603
 1603 рік до нашої ери
 1603 рік нашої ери